Bill France Sr. – dirigente sportivo (1909-1992)
Bill France Jr. – dirigente sportivo (1933-2007)